Хав'єр Нор'єга (23 липня 1980) — іспанський спортсмен.
 Мануель Нор'єга, Мануе́ль Анто́ніо Нор'є́га Море́но (ісп. Manuel Antonio Noriega Moreno; *11 лютого 1938, Панама — 29 травня 2017) — диктатор Панами в 1983—1989 роках.
 Луїс Мігель Нор'єга (ісп. Luis Miguel Noriega Orozco; нар 17 квітня 1985, Тепоцотлан, Мексика) — мексиканський футболіст, півзахисник клубу «Керетаро».
 Альберто Техада Нор'єга (ісп. Alberto Tejada Noriega; нар. 11 листопада 1956, Ліма) — перуанський футбольний арбітр, Арбітр ФІФА з 1988 по 1998 роки.
 Рауль Нор'єга (ісп. Raúl Noriega, нар. 4 січня 1970, Гуаякіль) — еквадорський футболіст, що грав на позиції захисника, насамперед за «Барселону» (Гуаякіль).
 Адела Нор'єга (ісп. Adela Noriega; нар. 24 жовтня 1969, Мехіко) — мексиканська акторка.